First House bezeichnet:
 First House (Unternehmen), norwegisches Beratungsunternehmen
 First House (Band), britische Jazzband